Ботвинник — еврейская фамилия, означала продавца овощей (зелени).

Известные носители 
 Ботвинник, Абрам Менделевич (1909—1970) — советский военачальник, полковник.
 Ботвинник, Арон Соломонович (1898—1970) — советский военачальник, генерал-майор.
 Бенсе, Амелия (настоящее имя — Мария Амелия Батвиник; 1914—2016) — аргентинская актриса.
 Ботвинник, Берл (1885—1945) — еврейский прозаик, драматург.
 Ботвинник, Иван Парфёнович (1920—1984) — дальневосточный писатель.
 Ботвинник, Мария Моисеевна (Ботвиник; 1901—1970) — советский химик-органик.
 Ботвинник, Марк Наумович (1917—1994) — советский историк-антиковед.
 Ботвинник, Михаил Моисеевич (1911—1995) — советский шахматист.
 Ботвинник, Наталья Марковна (1944—2008) — российский учёный-латинист.
 Ботвинник, Наум (Нахим) Рафаилович (1872—1939) — русский и советский военный медик, офтальмолог, бригврач.
 Ботвинник, Семён Вульфович (1922—2004) — советский и российский поэт.